598 км, 598-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 598 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 595132.
 598 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 598431.